Сезон 1982 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 45-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 26 березня по 19 листопада 1982 року. Участь у змаганні узяли 18 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Мінськ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала першою і єдиною в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Медалісти 
 «Динамо» (Мінськ): Михайло Вергеєнко, Сергій Боровський, Віктор Янушевский; Юрій Трухан, Юрій Курненін, Сергій Алейніков, Сергій Гоцманов, Андрій Зигмантович, Людас Румбутіс, Ігор Гуринович, Георгій Кондратьєв, Петро Василевський, Юрій Пудишев, Олександр Прокопенко, Валерій Мельников, Віктор Шишкін.

 «Динамо» (Київ): Віктор Чанов, Сергій Балтача, Андрій Баль, Анатолій Дем'яненко, Сергій Журавльов, Володимир Лозинський, Михайло Олефіренко, Олександр Сорокалет, Володимир Безсонов, Леонід Буряк, Ярослав Думанський, Олег Блохін, Вадим Євтушенко, Віктор Хлус.  

 «Спартак» (Москва): Рінат Дасаєв, Геннадій Морозов, Борис Поздняков, Олег Романцев, Володимир Сочнов, Юрій Гаврилов, Едгар Гесс, Федір Черенков, Сергій Шавло, Олександр Калашников, Сергій Родіонов, Сергій Швецов, Володимир Щербак.

Бомбардири 
 23 — Андрій Якубик («Пахтакор»)
 18 — Мераб Мегреладзе («Торпедо» Кутаїсі)
 16 — Рамаз Шенгелія («Динамо» Тбілісі), Олександр Тарханов (ЦСКА Москва)
 13 — Ігор Гуринович («Динамо» Мінськ)
 12 — Борис Чухлов («Зеніт»), Валерій Газзаєв («Динамо» Москва), Хорен Оганесян («Арарат»), Андрій Рєдкоус («Торпедо» Москва), Михайло Соколовський («Шахтар»)
 11 — Олександр Прокопенко («Динамо» Мінськ), Сергій Шавло («Спартак»), Девіз Дарджанія («Торпедо» Кутаїсі)
 10 — Олег Блохін («Динамо» Київ), Віктор Хлус («Динамо» Київ), Георгій Кондратьєв («Динамо» Мінськ), Самедага Шихларов («Нефтчі»), Федір Черенков («Спартак»), Юрій Чесноков (ЦСКА Москва)

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

82
1982 в СРСР
СРСР